Rudra puede referirse a:

Mitología 
 Rudra, dios rigvédico de la tormenta, la caza, la muerte, la naturaleza y el viento.
 Rudra Sampradaya, una de las cuatro sampradayas del vaisnavismo, una tradición de sucesión discipular en el hinduismo.
 Rudras, seguidores o aspectos del dios Rudra-Shiva.

Otros 
 (2629) Rudra, asteroide perteneciente al grupo de los asteroides que cruzan la órbita de Marte. 
 Rudra, junto con Agni, dos demonios en forma de espadas dentadas que usan el viento y el fuego como armas en el videojuego Devil May Cry 3: Dante's Awakening.
 Rudra (araña), género de arañas saltarinas de la familia Salticidae.